Полянка (устар. ) — река в России, находится в Калининградской области. Устье реки находится в 21 км от устья реки Деймы по правому берегу. Длина реки — 11 км, площадь водосборного бассейна — 28,3 км².

Протекает через Новодеревенский лес, вблизи устья на реке находится посёлок Григорьевка, сооружён пруд.

Данные водного реестра 
По данным государственного водного реестра России относится к Балтийскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки — реки бассейна Балтийского моря в Калининградской области без рек Неман и Преголя. Относится к речному бассейну реки Неман и рекам бассейна Балтийского моря (российская часть в Калининградской области).

Код объекта в государственном водном реестре — 01010000312104300010540.

Примечания 

Бассейн Деймы
Реки Полесского района (Калининградская область)